Волевачі:
 Волевачі  —  село в Україні, Козелецькому районі Чернігівської області.
 Волевачі (рід) — дворянський рід.